Quatorze-Avril ou XIV-Avril ou 14-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Musique 

Avril 14th est un morceau d'Aphex Twin sur l'album Drukqs.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 Le  : Sortie héroïque mais sans lendemain des troupes napoléoniennes durant le siège de Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques.
 Les 14 et  : Destruction de la ville de Vaux-sur-Mer en Charente-Maritime, lors de l'attaque de la Poche de Royan, à la fin de la seconde Guerre mondiale.

En Suisse,

 Le  : Le canton de Vaud entre dans la Confédération suisse.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Abril » ou « Catorce de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 14 de Abril », à Pachuca, dans l'État d'Hidalgo.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
14